Ландин има више значења:

 Ландин (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ландин (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику